Ильдус — татарское имя, а также название нескольких населённых пунктов:
 Ильдус — деревня в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан.
 Ильдус — деревня в Арском районе Республики Татарстан.